Le mot palmier peut désigner :

 Palmier, une plante monocotylédone, généralement arborescente, appartenant à la famille des Arecaceae
 Palmier de la Vierge (Dioon edule), une espèce de cycadophyte appartenant à la famille des Zamiaceae 
 Palmier, une viennoiserie.

Patronyme 

 Jean-Michel Palmier (1944-1998), philosophe et historien de l’art français ;
 Marc Palmier (1999-), joueur français de rugby à XV ;
 Pierre Palmier (-1555), prélat français du  ;
 Yoni Palmier (1978-), tueur en série français

Toponyme 

 Hyères, commune du sud de la France connue pour ses pépinières et ses 7 000 palmiers et surnommée Hyères-les-Palmiers ou Hyères les Palmiers.

Autres 
 Le Palmier, vaisseau de 74 canons lancé en 1752.